Municipio de Goodrich puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Goodrich (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Goodrich (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.